«Amor» (в переводе ) — немецкая народная песня. Впервые была опубликована не позднее 1778 года.

История 

В 1777—78 гг. песня была опубликована в сборнике  под названием «Одна шведская песня о любви» (). В сильно изменённом виде, произведение вошло в состав первого тома «Волшебного рога мальчика» (1806).  и  взяли из песенника  лишь первые восемь строк; при этом, текст и размер подверглись существенной обработке. Вторая строфа оригинала (8 строк) в издании 1806 года отсутствует; вместо неё, составители «Волшебного рога» добавили четверостишие, вероятно, собственного сочинения. В песеннике 1778 года, во второй строфе, Амур изображён «чистым и белым», рот его подобен кораллам, ручки и ножки обвиты золотыми лентами. Возможно, подобное «живописательство» показалось Брентано и  чрезмерным.

Рихард Штраус создал музыкальную обработку произведения, включив его, наряду с другими пятью песнями из «Волшебного рога», в свой op. 68.

Текст

Примечания

Ссылки 
 Вариант песни из издания  (1777—1778) 
Песни из сборника «Волшебный рог мальчика»
Народные песни Германии